The Dollar — студийный альбом американского кантри-музыканта Джейми Джонсона, изданный 31 января 2006 года на студии BNA, дебютный на крупных лейблах.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Allmusic, Entertainment Weekly, Country Standard Time.

Список композиций

Чарты

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Офиц. сайт

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы BNA Records